Carlos Cajas (n. Quito, Ecuador; 19 de noviembre de 1986) es un exfutbolista y entrenador de fútbol ecuatoriano. Se desempeñaba como delantero y actualmente es Asistente Técnico en Mushuc Runa de la LigaPro de Ecuador.

Trayectoria

Como futbolista 
Carlos Javier Cajas Torres desempeñó el papel de delantero en su carrera como futbolista profesional. Durante su carrera, jugó en clubes como Deportivo Saquisilí (2011), Rumiñahui FC (2012), UTC (2013), y Emanuel Sporting Club (2014).

Como entrenador 
Tras finalizar su carrera como jugador, Cajas inició su carrera como entrenador en 2016 como asistente del JIT Tabacundo. Entre 2017 y 2019, dirigió las categorías formativas de LDU Quito antes de pasar a las categorías formativas de Independiente del Valle, donde estuvo activo desde 2020 hasta 2022.

En el año 2022, Carlos Javier Cajas Torres tuvo un logro destacado en su carrera como entrenador en la categoría Sub 15 de Independiente del Valle. Bajo su dirección, el equipo logró alcanzar el campeonato nacional con un registro sin precedentes de 18 victorias en 18 partidos, alcanzando un total de 54 puntos de los 54 posibles.

En enero de 2023, Cajas inició un nuevo desafío en su carrera como entrenador al aceptar el puesto de asistente técnico de Geovanny Cumbicus en la primera categoría de Mushuc Runa.

Clubes

Como futbolista

Como segundo entrenador

Referencias 

Futbolistas de Ecuador

Enlaces externos 
 Entrevista ISTFQ
 Twitter Oficial